

Astronomia
 34258 Pentland – asteroide della fascia principale
 Cratere Pentland – cratere lunare

Persone
 Frederick Pentland – calciatore e allenatore di calcio inglese
 John Pentland Mahaffy – scrittore svizzero naturalizzato irlandese
 Joseph Barclay Pentland – naturalista, geografo e viaggiatore irlandese
 Lawrence Pentland – giocatore di lacrosse canadese